The Funeral Album  () — прощальный студийный альбом финской группы Sentenced, выпущен 31 мая 2005 года. Избран альбомом года на Finnish Metal Expo.

В The Funeral Album звучат все стили, которые группа играла на протяжении многих лет. Музыка в основном, оттенка The Cold White Light (предыдущий альбом), но есть и композиция в стиле первого альбома. Особую силу этой песни, которая закрывает альбом и карьеру группы, End Of The Road .

Обложка в буклете является работой барабанщика Веса Ранта.

Список композиций

Участники записи 
 Вилле Лайхиала — вокал
 Миика Тенкула — гитара
 Сами Лопакка — гитара
 Сами Куккохови — бас-гитара
 Веса Ранта — барабаны

Примечания 

Альбомы Century Media Records
Альбомы Sentenced